Альмодис (; умерла в 1116 или 1117) — графиня Марша.

Родилась ок. 1065/1070 года. Дочь Альдеберта (Одбера) II (ум. в 1088).

Около 1088 года вышла замуж за Роже Пуатевинца из рода алансонских графов.

В 1091 году после смерти своего бездетного брата Бозона III стала графиней Марша (смогла утвердить власть только в 1098 году, после смерти другого претендента — Эда, приходившегося ей дядей).

Умерла в 1116 или 1117 году.

Дети:
 Альдеберт (Одбер) III, граф Марша
 Бозон IV, граф Марша
 Эд II, граф Марша.

Не следует путать Альмодис — графиню Марша с Альмодис де ла Марш (1020—1071) — графиней Барселоны.

Примечания

Литература 
 J. F. A. Mason, «Montgomery, Roger de, first earl of Shrewsbury (d. 1094)», Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004.
 A Genealogical History of the Family of Montgomery
 Bulletin de la Société de l’histoire de France
 Genealogical history of the family of Montgomery. Frank Warren Montgomery privately printed — Всего страниц: 222

Умершие в 1110-е годы
Графы де Ла Марш
Правители Европы XII века
Женщины XII века